Con il nome di San Cono (o San Conone) si indicano:

Geografia 
Italia
 San Cono – comune della città metropolitana di Catania
 San Cono – frazione di Rometta nella città metropolitana di Messina
 San Cono – frazione di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia
 San Cono – frazione di Tripi nella città metropolitana di Messina

Santi e beati 
 San Cono il Taumaturgo (I-II sec. d. C.) – martire in Isauria, patrono principale di Castelcivita, celebrato il 3 giugno, dies festivitatis, e il 5 marzo secondo i sinassari bizantini.
 San Conone l'ortolano († 250 circa) – martire in Panfilia, festeggiato il 5 marzo.
 San Conone di Alessandria d'Egitto († 555 circa) – monaco in Palestina, celebrato il 19 febbraio
 San Cono di Diano (XIII secolo) – nativo di Teggiano, festeggiato il 3 giugno
 San Cono Abate (†1236) – patrono delle cittadine siciliane di Naso e di San Cono

Altri progetti